Bakers Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bakers Lake (Kentucky)
 Bakers Lake (McLeod County, Minnesota)
 Bakers Lake (Stearns County, Minnesota)
 Bakers Lake (Nebraska)
 Bakers Lake (North Carolina)
 Bakers Lake (South Dakota)
 Bakers Lake (Texas)
 Bakers Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Baker Lake (Begriffsklärung)